Le CAR Trophy 2005 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de deuxième division du 28 mai au . La division Nord est remportée par le Burkina Faso, tandis que le vainqueur de la division Sud est Maurice.

Division Nord 

Les matchs se déroulent sous forme de tournoi organisé à Ouagadougou au Burkina Faso du 2 juin au 5 juin 2005 comportant un tour préliminaire.

Tour préliminaire

Phase finale

Tableau

Demi-finales

Finale

Division Sud 

Le tournoi se déroule à Dar es Salam en Tanzanie du 6 août au 13 août 2005.

Classement 

|}

Détail des résultats

Finale pour le titre

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2005
Rugby à XV en 2005